Douma kan syfta på följande:

 Douma, Burkina Faso, ort i Burkina Faso
 Duma, Syrien, stad i Syrien
 Duma (distrikt), distrikt i Syrien